Il corriere dello zar (Der Kurier des Zaren) – film del 1936 diretto da Richard Eichberg
 Michele Strogoff, corriere dello zar (Der Kurier des Zaren) – film del 1970 diretto da Eriprando Visconti